Le tournoi de Pasadena est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute du 3 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Carole Caldwell.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carole Caldwell et Linda Lou Crosby.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pasadena

Navigation 

dames 1962
Pasadena
Tennis aux États-Unis en 1962
Sport en avril 1962